«Эксперимент Куотермасса» () — кинофильм режиссёра Вэла Геста, вышедший на экраны в 1955 году. Фильм основан на одноимённом телесериале, показанном на канале BBC Television в 1953 году. Лента является одним из первых классических фильмов ужасов, снятых британской студией Hammer.

Сюжет 
В британской глубинке падает космическая ракета, запущенная в порядке эксперимента профессором Бернардом Куотермассом (из контекста следует, что это первый запуск с людьми на борту). В корабле находилось три космонавта-первопроходца — Грин, Райхенхайм и Карун. Однако, к удивлению учёных, вскрывших ракету, внутри был обнаружен только последний, а остальные члены экипажа бесследно исчезли. Чтобы выяснить причины происшедшего, Куотермасс и доктор Бриско проводят обследования уцелевшего Виктора Каруна, находящегося в состоянии глубокого шока. Одновременно этим делом начинает заниматься полиция в лице инспектора Ломакса. Вскоре выясняется, что организм Каруна испытывает какие-то странные изменения…

В ролях 
 Брайан Донлеви — профессор Бернард Куотермасс
 Джек Уорнер — инспектор Ломакс
 Марджа Дин — миссис Джудит Карун
 Ричард Вордсворт — Виктор Карун
 Дэвид Кинг-Вуд — доктор Гордон Бриско
 Гарольд Лэнг — Кристи
 Лайонел Джеффрис — Блейк
 Тора Хёрд — Рози

Ссылки 
 «Эксперимент Куотермасса» на сайте Hammer Film Productions
 «Эксперимент Куотермасса» на сайте Британского института кино

Фильмы Великобритании 1955 года
Фильмы ужасов 1955 года
Фильмы ужасов Великобритании
Детективные фильмы Великобритании
Фантастические фильмы Великобритании
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов
Фантастические фильмы о космосе
Фильмы на английском языке
Фильмы об инопланетянах
Фантастические фильмы 1955 года